

Persone
 Augustus Edward Hough Love – fisico britannico
 Derek Hough – ballerino, coreografo e attore statunitense
 John Hough – regista inglese
 Julianne Hough – cantante, attrice e ballerina statunitense
 Per-Egil Hough Flo – calciatore norvegese
 Stanley Bennett Hough, noto come Rex Gordon – scrittore di fantascienza britannico
 Stephen Hough – pianista e compositore inglese
 Susan Hough – sismologa statunitense

Altro
 Ghiacciaio Hough – ghiacciaio dell'Antartide